Pilsen – quartiere del distretto centrale di Chicago, Illinois
 Pilsen – toponimo tedesco della città di Plzeň in Repubblica Ceca